Il singolare del Winston-Salem Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Serhij Stachovs'kyj ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Julien Benneteau.

John Isner ha sconfitto in finale Benneteau per 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Andy Roddick (semifinale)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)
  John Isner (campione)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Kevin Anderson (ritirato)
  Juan Mónaco (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)

  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
  Robin Haase (semifinale)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Santiago Giraldo (terzo turno)
  Igor' Kunicyn (secondo turno)

Qualificati 

  Kei Nishikori (terzo turno)
  Michael Russell (secondo turno)

  Ricardo Mello (primo turno)
  Julien Benneteau (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Winston-Salem Open 2011
ATP World Tour 2011